Shan (volk), een volk in Myanmar
Shan (staat), een deelstaat in Myanmar
Shan (taal), de taal van de Shan
Shan (achternaam), een Chinese achternaam